Ма́ргарет Эй «Мег» Фа́лкен (; 30 сентября 1954, Вашингтон, США) — американская актриса.

Биография 
Маргарет Эй Фалкен родилась 30 сентября 1954 года в Вашингтоне (США).

Мег дебютировала в кино в 1982 году, сыграв роль Сьюзан в эпизоде телесериала «». Всего Фалкен сыграла около 30 ролей в кино и на телевидении. Также она активно играет в театрах. В 2010 году сыграла роль Шейлы в «Руководство для неумёх», о которой в «Variety» написали следующее: «В ней достойные, интересные персонажи, но повествование никогда не выходит из ситуации в историю».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США